Ex-proplayer Erik “ADK” Andronico, nato il 09/07/2000 a Busto Arsizio dedicó il suo tempo nel crearsi una carriera da giocatore competitivo per il team Hard Karma Revenge (HkR) su Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Codici 
 ADK – codice aeroportuale IATA dell'Stazione aerea navale Adak, Adak Island (Alaska), Stati Uniti

Videogiochi 
 ADK – acronimo di Alpha Denshi Kabushiki kaisha; fu una softwarehouse specializzata nei videogiochi arcade.

Altro 
 AdK – acronimo di Akademie der Künste
 AdK – ex-proplayer Erik “ADK” Andronico